Ditrupa coronata är en ringmaskart som beskrevs av Lommerzheim 1979. Ditrupa coronata ingår i släktet Ditrupa och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
coronata